Agenor Girardi (1952–2018) - bispo católico brasileiro
 Giuliana Girardi - jornalista e repóter brasileira
 Jair Girardi (1950)  - advogado e político brasileiro

Veja também 
 Girard, Gerard, Gerhard, Gerhardt, Gerhart

Sobrenomes da língua italiana